Launicke ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Launicke (* 1941), deutscher Afrikanist und Diplomat
 Hugo Launicke (1909–1975), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und Politiker (SED)